EOL ili Eol se može odnositi na:

 Enciklopedija života (-{Encyclopedia of Life}-), enciklopedija
 End-of-line, specijalni karakter za kraj linije teksta
 Eol (mitologija)